

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Anthony Peckham, scénariste américain ;
 Elizabeth Maria Gifford Peckham et George William Peckham, couple de zoologistes américains ;
 John Peckham (ca 1230–1292 ), franciscain, archevêque de Cantorbéry ;
 Pierre of Peckham, autre nom de Pierre d'Abernon (?-1293), poète anglo-normand ;
 Theo Peckham (1987-), joueur canadien de hockey sur glace.

Toponyme 
 Peckham, quartier du district londonien de Southwark ;
 Peckham, census-designated place américaine située en Oklahoma.

Homonymie de patronyme